Fant steht für:

 Modenarr (veraltet)

Fant ist der Familienname von:
 Christer Fant (* 1953), schwedischer Schauspieler
 Noah Fant (* 1997), US-amerikanischer American-Football-Spieler

Siehe auch:
 Fand